Kornelis Hoekzema (architect), Nederlandse architect en aannemer (1844-1911)
 Kornelis Hoekzema (burgemeester), Nederlands burgemeester (1911-1992)